Il giorno può riferirsi a diverse opere dell'ingegno umano.

Arte 
 Il Giorno, dipinto del Correggio.

Letteratura 
 Il giorno, poema di Giuseppe Parini.

Editoria 
 Il Giorno (Firenze) – quotidiano di Firenze (1880-1891);
 Il Giorno (Roma) – quotidiano di Roma (10 dicembre 1899 – 1º gennaio 1901). Fu il primo quotidiano ad essere stampato in due colori. Accolse scrittori che all'epoca erano considerati d'avanguardia, tra cui D'Annunzio e Olindo Guerrini;
 Il Giorno (Napoli) – quotidiano di Napoli, fondato il 27 marzo 1904 (Anno I, n. 1) da Giuseppe Natale e Matilde Serao e cessato nel 1927 (Anno XXIV, n. 202 del 26/27 agosto 1927). Un quotidiano con lo stesso nome uscì a Napoli tra il 1944 e il 1945;
 Il Giorno – quotidiano di Milano (1956 – oggi).

Note